Arsene Lupin eller Arsène Lupin kan henvise til:

 Arsène Lupin (fiktiv person), en fiktiv mestertyv i romanserie af den franske forfatter Maurice Leblanc
 Arsene Lupin (film fra 1916), en britisk stumfilm om mestertyven
 Arsene Lupin (film fra 1917), en amerikansk stumfilm om mestertyven
 Arsène Lupin (film fra 2004), en fransk spillefilm om mestertyven